Miejscowości na Ukrainie:
 Mikołajów – miasto stolica obwodu mikołajowskiego
 Mikołajów – miasto obwód lwowski, rejon mikołajowski (Mikołajów nad Dniestrem)
 Mikołajów – wieś obwód lwowski, rejon radziechowski
 Mikołajów – wieś obwód lwowski, rejon pustomycki

 Miejscowości w Polsce:
 Mikołajów – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. ząbkowickim, w gminie Stoszowice
 Mikołajów – osada w woj. łódzkim, w pow. piotrkowskim, w gminie Sulejów
 Mikołajów – wieś w woj. łódzkim, w pow. tomaszowskim, w gminie Rokiciny
 Mikołajów – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kazimierskim, w gminie Czarnocin
 Mikołajów – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. staszowskim, w gminie Osiek
 Miejscowość na Białorusi:
 Mikołajów – wieś obwód grodzieński, rejon iwiejski
 Mikołajów – wieś obwód witebski

Inne:
 Mikołajów – dawna gmina wiejska istniejąca w latach 1859-1954 w Łódzkiem
 Wrocław Mikołajów – dworzec kolejowy we Wrocławiu

Zobacz też 
 Mikołajew